Saké, boisson alcoolisée japonaise
 Sake, localité du Nord Kivu en République démocratique du Congo
 Sake, localité au Rwanda
 Lac Sake, lac du Rwanda